Handball wurde bei den zweiten Afrikaspielen 1973 in Lagos (Nigeria) vom 10. bis zum 14. Januar 1973 ausschließlich als Männerwettbewerb ausgetragen. Algerien setzte sich im Finale gegen Ägypten durch, die Bronzemedaille gewann Senegal.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Weblinks 
 Todor Krastev: Men Handball II All Africa Games 1973 Lagos (NGR) 10-14.01 - Winner Algeria. In: todor66.com (25. Dezember 2019).

1973
Handball
Handballwettbewerb in Nigeria
Handballveranstaltung 1973